Forestdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Forestdale (Alabama)
Forestdale (Massachusetts)